wal – nazwa niektórych gatunków wielorybów
 wal (gramorównoważnik) – dawna jednostka masy, niezalecana przez IUPAC 
 wal, inaczej wual – w tradycji okultystycznej, czterdziesty siódmy duch Goecji

Zobacz też:
 Waal
 Wahl